Pistone ima više značenja:
 Pistone, Brescia
 Pistone, Brindisi